Николай I:
 Николай I — папа римский.
 Николай I (1796—1855) — российский император (1825—1855).
 Николай I Мистик — патриарх константинопольский.
 Никола I Петрович (Николай) — князь, а затем король Черногории, сербский поэт. Суда и корабли 
 «Николай I» — первый пароход Русско-американской Компании (РАК).
 «Император Николай I» — парусное транспортное судно РАК
 «Император Николай I» — эскадренный броненосец Российского императорского флота, участник Цусимского сражения.